Fakir steht für:

 einen Anhänger des Sufismus, siehe Fakir
 einen dänischen Kinderfilm von Peter Flinth aus dem Jahr 2004, siehe Der Fakir
 einen Hersteller von Haushaltsgeräten, siehe Fakir Hausgeräte
 den Titel eines Films von Goutam Ghose aus dem Jahr 1998

Fakir ist der Name folgender Personen:

 Salem Al Fakir (* 1981), schwedischer Musiker und Sänger
 Allan Fakir, pakistanischer Sänger
 Fakir Musafar (1930–2018), Künstlername von Roland Loomis, Begründer der Modern-Primitive-Bewegung

Siehe auch:

 Vakir